Brock Trotter (né le  à Brandon dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Au cours de son année d'admissibilité au repêchage d'entrée dans la LNH 2005, Trotter est ignoré par les 30 équipes de la Ligue nationale de hockey.

Le 7 février 2008, alors qu'il est agent libre, il signe un contrat de 3 ans avec les Canadiens de Montréal avec lesquels il joue son premier match le 6 février 2010, contre les Penguins de Pittsburgh, dans une victoire de 5 à 3.

Le 23 octobre 2011, il est échangé aux Coyotes de Phoenix avec un choix de septième ronde en 2012 en retour de Petteri Nokelainen et Garrett Stafford.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
| 2003-2004|| Kings de Dauphin || LHJM ||63 ||32 ||33 ||65 ||108 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Stars de Lincoln || USHL ||60 ||20 ||38 ||58 ||84 ||4 ||3 ||2 ||5 ||0 
|-
| 2005-2006|| Pioneers de Denver || NCAA ||5 ||2 ||3 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Pioneers de Denver || NCAA ||40 ||16 ||24 ||40 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Pioneers de Denver || NCAA ||24 ||13 ||18 ||31 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Bulldogs de Hamilton|| LAH||21 ||3 ||6 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||76 ||18 ||31 ||49 ||32 ||6 ||0 ||1 ||1 ||13 
|-
| 2009-2010|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||75 ||36 ||41 ||77 ||56 ||19 ||8 ||11 ||19 ||14
|- 
| 2009-2010 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 49|| 9|| 17|| 26|| 38|| 11|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
| 2011-2012|| Bulldogs de Hamilton || LAH || 5 || 2 || 5 || 7 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Pirates de Portland || LAH || 35 || 12 || 19 || 31 || 16 || - || - || - || - ||-
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 || 5 || 6 || 11 || 12
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
|2014-2015 || KHL Medveščak || KHL || 16|| 1|| 5|| 6|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 16 || 1 || 1 || 2 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
|2015-2016 || IF Björklöven || Allsvenskan ||35 ||6 ||20 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || SaiPa Lappeenranta || Liiga ||33 ||8 ||11 ||19 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga ||9 ||4 ||8 ||12 ||4 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2017-2018 || Wolves de Chicago || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Dornbirner EC || EBEL || 42|| 14|| 41|| 55|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || HKm Zvolen || Extraliga || 51|| 14|| 46|| 60|| 78|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021||  Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 20 || 5 || 10 || 15 || 30 || - || - || - || - || -

|2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Brandon (Manitoba)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du IF Björklöven
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du HKm Zvolen
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché